Геннадий Ваганов:

 Ваганов, Геннадий Викторович (род. 1936) — советский лыжник.
 Ваганов, Геннадий Иванович (1926—1999) — российский учёный в сфере судостроения, лауреат премии Совета Министров СССР.